Belopolski [belopólski] ima več pomenov:

Osebnosti 
Priimek več osebnosti (rusko Белопо́льский).
 Aristarh Apolonovič Belopolski (1854—1934), ruski astronom.
 Jakov Borisovič Belopolski (1916—1993), ruski arhitekt.

Glej tudi 
 1004 Belopolskija, asteroid glavnega pasu imenovan po Belopolskem.
 Belopolski (krater), krater na Luni imenovan po Belopolskem.